Рашковићи могу да буду:

 Рашковић (презиме), српско презиме
 Рашковићи (породица), српска породица
 Рашковићи (Милићи), насеље у општини Милићи, Република Српска, БиХ
 Рашковићи (Горажде), насеље у општини Горажде, ФБиХ, БиХ

Види још 
 Рашковић